Garden Grove, grande ville de Californie ;
 Garden Grove, localité de l'Iowa ;
 Garden Grove, localité de Floride.

Homonymie de localités aux États-Unis